Ózd beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Ózd
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Ózd
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Ózd

Siehe auch:
Ozd